A Bolívar, bolívar, Bolivar vagy Bolivár a következőket jelentheti:
Simón Bolívar, (1783–1830) Nagy-Kolumbia elnöke, Venezuela elnöke, majd Peru és Venezuela diktátora
Bolívar, (2019) Kolumbiai teleregény
Bolívar, Venezuela egyik tagállama
Bolívar, partido Argentína Buenos Aires tartományában
Bolívar, megye Kolumbiában
Bolívar, tartomány Ecuadorban
Bolívar, tartomány Peruban
Bolívar, tartomány Bolíviában
Bolívar-csúcs, Venezuela legmagasabb hegye
bolívar, Venezuela pénzneme (jelen formájában 2018-tól), illetve korábbi pénznemeinek egyike (1879-től, ill. 2008-tól)
Bolivár, Magyarországon anyakönyvezhető férfikeresztnév
Club Bolívar, bolíviai labdarúgóklub
Bolivar, párizsi metróállomás
Bolivar, város Missouri államban
Bolivar, város Tennessee államban